French Open 2020 – gra pojedyncza dziewcząt – zawody singlowe dziewcząt, rozgrywane w ramach ostatniego, trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce w dniach 4–10 października na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Bibliografia 
 

French Open 2020
French Open – gra pojedyncza dziewcząt